Somewhere Back in Time World Tour foi uma turnê realizada pela banda inglesa Iron Maiden em 2008, que reuniu grandes sucessos de 1980 a 1989, dos álbuns Iron Maiden (1980), The Number of the Beast (1982), Piece of Mind (1983), Powerslave (1984), Somewhere in Time (1986), Seventh Son of a Seventh Son (1988), mais "Fear of the Dark".

Bandas de abertura 
 Primeira fase: Lauren Harris, Vanishing Point, Behind Crimson Eyes, Parikrama.
 Segunda fase: Lauren Harris, Anthrax (apenas 30 e 31 de Maio) e Trivium (apenas 14 de Junho).
 Terceira fase: Lauren Harris , Within Temptation, Kamelot, Avenged Sevenfold, Made of Hate e Salamandra.

Set List 
Em 2008

<li>Intro. Doctor Doctor/Transylvania/Churchill's Speech
<li> "Aces High" (Powerslave, 1984)
<li> "2 Minutes to Midnight" (Powerslave, 1984)
<li> "Revelations" (Piece of Mind, 1983)

<li> "The Trooper" (Piece of Mind, 1983)
<li> "Wasted Years" (Somewhere in Time, 1986)
<li> "The Number of the Beast" (The Number of the Beast, 1982)
<li> "Can I Play with Madness" (Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
<li> "Rime of the Ancient Mariner" (Powerslave, 1984)
<li> "Powerslave" (Powerslave, 1984)
<li> "Heaven Can Wait (canção de Iron Maiden)" (Somewhere in Time, 1986)
<li> "Run to the Hills" (The Number of the Beast, 1982)
<li> "Fear of The Dark" (Fear of the Dark, 1992)
<li> "Iron Maiden" (Iron Maiden, 1980) 
<li> "Moonchild" (Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
<li> "The Clairvoyant" (Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
<li> "Hallowed Be Thy Name" (The Number of the Beast, 1982)

Em 2009

<li> "Transylvania"/Churchill's Speech (introdução para todos os shows)
<li> "Aces High" (do Powerslave, 1984)
<li> "Wrathchild" (do Killers, 1981)
<li> "2 Minutes to Midnight" (do Powerslave, 1984)
<li> "Children of the Damned" (do The Number of the Beast, 1982)
<li> "Phantom of the Opera" (do Iron Maiden, 1980)
<li> "The Trooper" (do Piece of Mind, 1983)
<li> "Wasted Years" (do Somewhere in Time, 1986)
<li> "Rime of the Ancient Mariner" (do Powerslave, 1984)
<li> "Powerslave" (do Powerslave, 1984)
<li> "Run to the Hills" (do The Number of the Beast, 1982)
<li> "Fear of The Dark" (do Fear of The Dark, 1992)
<li> "Hallowed Be Thy Name" (do The Number of the Beast, 1982)
<li> "Iron Maiden" (do Iron Maiden, 1980)
<li> "The Number of The Beast" (do The Number of the Beast, 1982)
<li> "The Evil That Men Do" (do Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
<li> "Sanctuary" (do Iron Maiden, 1980)

A Banda 

 Bruce Dickinson – vocal
 Dave Murray – guitarra
 Adrian Smith – guitarra, vocal de apoio
 Janick Gers – guitarra, vocal de apoio
 Steve Harris – baixo, teclados, vocal de apoio
 Nicko McBrain – bateria, percussão
 Michael Kenney – teclados

Datas da turnê

Em 2008

Em 2009

Ligações externas 
 Iron Maiden website

Turnês musicais de 2008
Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 2009